Helosciadium ruta är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Helosciadium ruta ingår i släktet krypflokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krypflokor
ruta